Tjakva kan syfta på följande platser:

Belarus och Ukraina 

 Tjakva, vattendrag i Brests voblasts, Belarus, , och Rivne oblast, Ukraina

Georgien 

 Tjakvi, ort i Adzjarien,